Il singolare del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Stéphane Bohli che ha battuto in finale Lu Yen-Hsun 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (finale)
 Gilles Müller (secondo turno)
 Rik De Voest (quarti di finale)
 Kristian Pless (semifinali)

 Alun Jones (primo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Robert Smeets (quarti di finale)
 Stéphane Bohli (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2008